Стоян Михайловски може да се отнася за някое от следните понятия.

Личности 
 Стоян Михайловски (1818 – 1872), светско име на Иларион Макариополски, български духовник
 Стоян Михайловски (1856 – 1927), български писател и общественик

Други 
 Стоян Михайловски – село в община Нови пазар, област Шумен
 „Стоян Михайловски“ – българска награда за литература
 „Стоян Михайловски“ – българска награда за образование

Вижте също 
 Михайловски